King of the Road (Roger Miller), single van Roger Miller.
 King of the Road (album), album van Fu Manchu.
 King of the Road (film), een Nederlandse film uit 2019 onder regie van Danyael Sugawara